Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2011 rozegrano między 2 a 10 kwietnia 2011 w Regina, Saskatchewan, na lodowisku Brandt Centre.

Tytuł mistrzowski z Cortina d’Ampezzo 2010 obroniła reprezentacja Kanady (w innym składzie). Gospodarze (Jeff Stoughton) w fazie play-off dwukrotnie pokonali Szkotów (Tom Brewster), pierwszy raz w meczu 1-2 (5:2) później w finale 6:5. Był to drugi złoty medal imprezy tej rangi dla Stoughtona a 33 dla Kanady. Brązowe medale zdobyli Szwedzi (Niklas Edin), którzy pokonali Norwegię (Thomas Ulsrud) 7:6. Wcześniej to Norwegowie wygrali mecz 3-4 wysokim wynikiem 7:2.

Mistrzostwa na trybunach łącznie obejrzało 99 445 osób. 

W związku ze zmianą systemu kwalifikacji olimpijskiej przez Światową Federację Curlingu mistrzostwa te nie były brane pod uwagę w punktacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014. Kraje występujące w Esbjergu, które nie zakwalifikują się na podstawie wyników z 2012 i 2013 będą miały możliwość udziału w specjalnym turnieju kwalifikacyjnym, który zostanie rozegrany w listopadzie 2013.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
10 kwietnia 2011; 17:00; liczba widzów: 5854

Mały finał 
10 kwietnia 2011; 12:00; liczba widzów: 4839

Półfinał 
9 kwietnia 2011; 17:00; liczba widzów: 5491

1-2 
8 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 5689

3-4 
9 kwietnia 2011; 12:30; liczba widzów: 4968

Tie-breaker 
8 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 3960

Każdy z każdym 
 Klasyfikacja po rundzie każdy z każdym

 1 Szwecja zajęła 3. miejsce ze względu na najlepsze rezultaty w draw-shot challenge

Sesja 1. 
2 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 5595

Sesja 2. 
2 kwietnia 2011; 19:00; liczba widzów: 5748

Sesja 3. 
3 kwietnia 2010; 8:30; liczba widzów: 3948

Sesja 4. 
3 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 5633

Sesja 5. 
3 kwietnia 2011; 19:00; liczba widzów: 4497

Sesja 6. 
4 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów: 2513

Sesja 7. 
4 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 2585

Sesja 8. 
4 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 4185

Sesja 9. 
5 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów: 2431

Sesja 10. 
5 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 3505

Sesja 11. 
5 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 5580

Sesja 12. 
6 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów:

Sesja 13. 
6 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 4554

Sesja 14. 
6 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 3131

Sesja 15. 
7 kwietnia 2011; 8:30; liczba widzów: 3059

Sesja 16. 
7 kwietnia 2011; 13:30; liczba widzów: 2832

Sesja 17. 
7 kwietnia 2011; 19:30; liczba widzów: 5765

Statystyki

Chiny

Czechy

Dania

Francja

Kanada

Korea Południowa

Niemcy

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 Tim Hortons Brier 2011

Przypisy

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2011
2011 w curlingu
2011 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Regina (Kanada)